Цезальпи́ниевые () — триба цветковых растений, относящаяся к подсемейству  семейства . Для растений этой трибы характерны цветки с пятью лепестками и десятью тычинками.

Классификация 
В трибу включают следующие роды:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  	
 
 
 
 
 . Наиболее известный вид:.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (syn. Cercidium)

Примечания

Литература 
 Burkart, A. Leguminosas. En: Dimitri, M. 1987. Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería. Tomo I. Descripción de plantas cultivadas. — Editorial ACME S.A.C.I., Buenos Aires. pag.: 467—538.
 Lewis G, Schrire B, MacKinder B and Lock M. Legumes of the World. — The Royal Botanic Gardens, Kew, 2005. 529 pp.

 Цезальпиниевые